Schmitten ist der Name folgender Orte:

 Schmitten (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Kaule von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmitten (Mücke), Weiler im Ortsteil Sellnrod, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen 
 Schmitten (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil von Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmitten (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Schmitten (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schmitten (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Schmitten (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Schmitten (Winhöring), Ortsteil der Gemeinde Winhöring, Landkreis Altötting, Bayern
 Schmitten im Taunus, Gemeinde im Hochtaunuskreis, Hessen
 Oberschmitten, Ortsteil der Gemeinde Röthenbach (Allgäu), Landkreis Lindau, Bayern
 Ober- und Unter-Schmitten, Stadtteile von Nidda, Wetteraukreis, Hessen
 Unterschmitten, Ortsteil der Gemeinde Gestratz, Landkreis Lindau, Bayern

 Schmitten (Gemeinde Zell), Ortschaft und Katastralgemeinde von Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

 Schmitten FR, Gemeinde im Kanton Freiburg, Schweiz
 Schmitten GR, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Seewis-Schmitten, Fraktion in der Gemeinde Seewis im Prättigau, Kanton Graubünden, Schweiz

Schmitten ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Schmitten (1929–2011), deutscher Tierzuchtwissenschaftler und Hochschullehrer
 Andreas Schmitten (* 1980), deutscher Bildhauer 

Siehe auch:
 Auf der Schmitten
 Schmitte
 Schmittenberg
 Schmittenhöhe
 Schmittentunnel